Demonoid kan avse:

 Demonoid (musikgrupp) – ett svenskt black metal-band bildat 2002
 Demonoid (webbsida) – en webbsida och Bittorrent-tracker